Bouchard o Buchardo puede referirse a:

 Hipólito Bouchard (1780-1837), militar y corsario francés;
 Carlos Félix López Buchardo (1881-1948), compositor argentino;
 Buchardo, localidad de la Argentina;
 Estación Hipólito Bouchard, estación de ferrocarril de la Argentina.